Le Foci ima više značenja:
 Le Foci, Livorno
 Le Foci, Pesaro-Urbino